A 2016-os férfi vízilabda-Európa-bajnokság volt a 32. a férfi Európa-bajnokságok történetében. A tornát Belgrádban, Szerbiában rendezték január 10. és 23. között. A címvédő a szerb válogatott volt. Az Eb-n először vett részt 16 csapat.

Az Európa-bajnokságról három csapat szerzett indulási jogot a 2017-es férfi vízilabda-világbajnokságra, valamint egy a 2016. évi nyári olimpiai játékokra. Az Európa-bajnokságot a szerb válogatott nyerte, története során negyedszer. A 2016. évi nyári olimpiai játékokra a montenegrói válogatott jutott ki, mert Szerbia korábban már indulási jogot szerzett. A magyar csapat bronzérmes lett.

Résztvevők

Sorsolás
Az Európa-bajnokság csoportbeosztását 2015. október 4-én sorsolták Belgrádban. A 16 csapatot 4 kalapban helyezték el. A sorsolást Filip Filipović és Duško Pijetlović végezte el.

Lebonyolítás 

A tornán 16 ország válogatottja vesz részt. A csapatokat négy darab, 4 csapatból álló csoportokba sorsolták. A csoporton belül körmérkőzések döntik el a csoportok végeredményét. A csoportmérkőzések után minden csapat az egyenes kieséses szakaszba jut, ahol a helyezésüknek megfelelően kapják az ellenfeleket.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Egyenes kieséses szakasz

Nyolcaddöntők

A 9–16. helyért

Negyeddöntők

A 13–16. helyért

A 9–12. helyért

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 15. helyért

A 13. helyért

A 11. helyért

A 9. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Díjak 
Az Európa-bajnokság után a következő díjakat osztották ki:
Gólkirály
 Steven Camilleri – 21 gól
Legértékesebb játékos
 Andrija Prlainović
Legjobb kapus
 Nagy Viktor

Kapcsolódó szócikkek 
2016-os női vízilabda-Európa-bajnokság

Jegyzetek

Források 

F2016
Europabajnoksag